Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации (Росводресурсы) —федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.

Росводресурсы находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Агентство основано в 2004 году. С 25 февраля 2019 года Росводресурсы возглавляет Дмитрий Кириллов. В числе основных функций Агентства — обеспечение мероприятий по рациональному использованию, восстановлению и охране водных объектов, предупреждению и ликвидации негативного воздействия вод (затопления, наводнения).

Основные функции 
 владение, пользование и распоряжение водными объектами, которые принадлежат государству;
 разработку и реализацию схем комплексного использования и охраны водных объектов; установку режимов работы водохранилищ; разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах отдельным ее регионам, речным бассейнам;
 государственный контроль водных объектов и организацию его проведения;
 установление, документирование и утверждение количества речных бассейнов и подбассейнов рек, а также их границ;
 взаимодействие с населением — оказание государственных услуг по предоставлению информации, связанной со стоянием и использованием водных объектов, находящихся в собственности государства.

Руководители агентства 
 Хамитов Рустэм Закиевич, руководитель (22 марта 2004 г., № 393-р — 20 мая 2009 г., № 694-р)
 Селивёрстова Марина Валерьевна (15 июля 2009 г., № 965-р — 10 июня 2016 г.)
 Никаноров Вадим Анатольевич (временно исполнял обязанности с 2016 −2019 г.)
 Кириллов Дмитрий Михайлович (25.02.2019 г.)

Структура центрального аппарата агентства 
 Управление регулирования водохозяйственной деятельности
 Управление планирования и реализации водохозяйственных программ
 Управление администрирования доходов, реализации бюджетной политики и управления федеральным имуществом в сфере водных ресурсов
 Управление трансграничных вод, ресурсов обеспечения деятельности и развития человеческого потенциала

Территориальные органы 
 Амурское БВУ −19,20
 Верхне-Волжское БВУ-8
 Верхне-Обское БВУ −13
 Двинско-Печорское БВУ −3
 Донское БВУ-5
 Енисейское БВУ −16, 17
 Западно-Каспийское БВУ-7
 Камское БВУ-10
 Крымское БВУ −21
 Кубанское БВУ-6
 Ленское БВУ −18
 Московско-Окское БВУ −4,9
 Невско-Ладожское БВУ −1,2
 Нижне-Волжское БВУ-11, 12
 Нижне-Обское БВУ −14,15

Они обслуживают 21 бассейновый округ.

Ссылки 
 Официальный сайт Росводресурсов
 Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов
 ВКонтакте

Водные ресурсы
Министерства водного хозяйства
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации